Дафнис и Хлоя — один из пяти канонических греческих романов. Написан Лонгом около II века.
 Дафнис и Хлоя (балет) — одноактный балет с музыкой Мориса Равеля и сценарием Михаила Фокина.
 Дафнис и Хлоя (фильм) — российский фильм 1993 года, режиссёр Юрий Кузьменко